Waspam Airport är en flygplats i Nicaragua. Den ligger i den nordöstra delen av landet nära gränsen till Honduras. Waspam Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Waspam Airport är platt, och sluttar norrut.  Närmaste större samhälle är Waspam,  kilometer nordväst om Waspam Airport.

I omgivningarna runt Waspam Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Källor 

Flygplatser i Nicaragua
Kontrollbehov inkommande wikilänkar